renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Allemagne

Australie

Autriche-Hongrie

Canada

États-Unis

France 
 11e bataillon de chars de combat
 11e bataillon de chasseurs (Révolution française)
 11e bataillon de chasseurs alpins (et 11e bataillon de chasseurs à pied)
 11e régiment du génie (France)
 11e bataillon d'infanterie lao
 11e bataillon d'infanterie de marine
 11e bataillon parachutiste de choc
 11e bataillon de tirailleurs algériens
 11e bataillon de tirailleurs sénégalais
 11e bataillon vietnamien
 Bataillon de marche n° 11

Royaume-Uni

Slovaquie

Tchécoslovaquie

Ukraine

Union soviétique